Defy — пятый студийный альбом американской метал группы Of Mice & Men, релиз состоялся 19 января 2018 года под лейблом Rise Records. Альбом спродюсирован Говардом Бэнсоном. Это первый альбом с Аароном Поли в роли ведущего вокалиста, после ухода Остина Карлайла в 2016 году из-за проблем со здоровьем.

Список композиций

Участники записи

Of Mice & Men 
 Аарон Поли — вокал, бас-гитара
 Фил Манансала — соло-гитара
 Алан Эшби — ритм-гитара, бэк-вокал
 Валентино Артеага — ударные

Примечания